Mario Maffi (1947 -), universitaire italien, spécialiste de littérature et de civilisation anglo-américaine ;
 Pietro Maffi (1858 - 1931), cardinal italien.